Arão é uma freguesia portuguesa do concelho de Valença, com 2,59 km² de área (2012), 758 habitantes (2011) e densidade populacional de 292,7 hab/km².

Teve o estatuto de freguesia até 2013, data em que, devido à reorganização administrativa do território das freguesiasm foi integrada na União das Freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão.

População		
	
	
	

Antigas freguesias de Valença